Il singolare del torneo di tennis Jakarta Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Paul Haarhuis che ha battuto in finale Radomír Vašek 7-5,7-5.

Teste di serie 

 Assente
 Paul Haarhuis (campione)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Markus Zoecke (secondo turno)

 David Rikl (primo turno)
 Karim Alami (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
 Andrej Ol'chovskij (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Open 1995
ATP Tour 1995